The Wonder Years kan avse:

The Wonder Years (musikalbum) – album av Wonder Girls
The Wonder Years – amerikansk TV-serie, se En härlig tid